

Cinema 
Terrore sul Mar Nero (Journey into Fear) – film del 1943 diretto da Norman Foster
La rotta del terrore (Journey into Fear) – film del 1975 diretto da Daniel Mann

Letteratura 
Viaggio nella paura (Journey into Fear) – romanzo di Eric Ambler del 1940